

Codici 
 OUR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Batouri (Camerun)

Geografia 
 Our – fiume affluente del Sauer (o Sûre) che attraversa Belgio, Germania e Lussemburgo
 Our – fiume affluente della Lesse (Belgio)
 Our – antico comune della Vallonia, ora parte di Paliseul (Belgio)
 Our – comune del Giura (Francia)